Touch Me in the Morning () — четвёртый сольный студийный альбом американской певицы Дайаны Росс, выпущенный в 1973 году на лейбле Motown Records. На альбоме содержится трек «Touch Me in the Morning», который смог занять первое место в чарте Billboard Hot 100, что помогло продажам альбома и он поднялся на 5 место в альбомном чарте США.

Список композиций

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Альбомы 1973 года
Альбомы Дайаны Росс
Альбомы Motown Records
Альбомы, спродюсированные Майклом Массером